|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Eastbourne (officieel Aegon International) van 2015 vond plaats van zondag 21 tot en met zaterdag 27 juni 2015 in de Engelse kustplaats Eastbourne. Het was de 41e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Voor het eerst dit jaar vond niet meer tegelijkertijd het mannentoernooi plaats. Dat bood ruimte om het deelnemersveld in het enkelspel uit te breiden van 32 naar 48 speelsters.

Enkelspel 
Titelverdedigster Madison Keys was het twaalfde reekshoofd. Zij kwam dit jaar niet verder dan de tweede ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Petra Kvitová had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een virusziekte. De haar vervangende lucky loser Darja Gavrilova benutte de voor het eerste reeks­hoofd bedoelde bye voor de eerste ronde, versloeg in haar openingspartij Camila Giorgi en in de derde ronde zelfs de als dertiende geplaatste Sara Errani. Van het spelen van de kwartfinale moest Gavrilova echter afzien, wegens een buikspierblessure.

De ongeplaatste Belinda Bencic uit Zwitserland won het toernooi. Na een ultra-korte halve finale (waarin het tweede reekshoofd Caroline Wozniacki na drie games wegens een onderrugblessure opgaf) versloeg Bencic in de finale de als negende geplaatste Poolse Agnieszka Radwańska in drie sets. Bencic wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelhoudsters Chan Hao-ching en Chan Yung-jan hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hao-ching speelde samen met Flavia Pennetta – zij bereikten de tweede ronde, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in het eerste reekshoofd. Haar oudere zus Yung-jan wist aan de zijde van Zheng Jie de finale te bereiken.

Het eerste reekshoofd, Martina Hingis en Sania Mirza, bereikte de halve finale. Daarin wer­den zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste duo Caroline Garcia en Katarina Srebotnik won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Chan Yung-jan en Zheng Jie in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Française Garcia had daar­naast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Sloveense Srebotnik 35.

Door een ongelukkige loting stonden de Nederlandse Michaëlla Krajicek en Karolína Plíšková (Tsjechië) in hun openingspartij tegenover het eerste reekshoofd. Daar waren zij niet tegen opgewassen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Eastbourne 2015
Eastbourne